Outcasts – serie televisiva della BBC One del 2011
Outcasts – miniserie a fumetti della DC Comics
Outcasts – album dei Freak of Nature del 1998
Outcasts – album dei Palisades del 2015

Pagine correlate 
Outcast
The Outcast
The Outcasts